Torneo Clausura 2005 puede referirse a:

 Torneo Clausura 2005 en Argentina.
 Torneo Clausura 2005 en Chile.
 Torneo Clausura 2005 en Colombia.
 Torneo Clausura 2005 en Ecuador.
 Torneo Clausura 2005 en México.
 Torneo Clausura 2005 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2005 en Perú.

Véase también
 Torneo Apertura 2005,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2004,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2006,  desambiguación.